Назва Мелор була використана, щоб назвати три тропічних циклони в північно-західній частині Тихого океану. Назва була внесена Малайзією, що означає квітка жасмину.

 Тропічний шторм Melor (2003) (T0319, 24W, Viring) — категорія 1 тайфун, що вплинув на Філіппіни, Тайвань і Японію.
 Тайфун Melor (2009) (T0918, 20W, Quedan) — категорія 5 тайфун, що обрушився на Японію.
 Тайфун Melor (2015) (2015) (T1527, 28W, Нона) — категорія 4 тайфун, що вразив Філіппіни.